St.Jansgeleen of Sint-Jansgeleen kan verwijzen naar:
Kasteel Sint-Jansgeleen
Zorgcentrum St. Jansgeleen